Ehehalt ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Ehehalt (1879–1938), deutscher Bildhauer, Medailleur und Grafiker
 Karl Ehehalt (* 1902), deutscher Jurist, Landrat im Landkreis Prachatitz